Dodiya ist der Nachname von:
 Anju Dodiya (* 1964), indische Künstlerin
 Atul Dodiya (* 1959), indischer Künstler
Anju und Atul Dodiya sind miteinander verheiratet.